Slovo kuskus má více významů:

 kuskus – potravina, zpařená a do kuliček tvarovaná krupice z pšenice, ječmene nebo prosa
 Kuskus (film) – francouzský film z roku 2007

Zoologie 
kuskus (vačnatec) – označení pro několik rodů vačnatců z čeledi kuskusovití (Phalangeridae)
 Ailurops 
 Phalanger 
 Spilocuscus 
 Strigocuscus 
 Wyulda

Externí odkazy